QBell è un marchio italiano di prodotti per l'elettronica di consumo. Il marchio è nato nel 2003 ed è stato creato dalla società QBell Technology SpA, che ha operato fino a novembre 2013 nella sede originale di Udine. Nel 2015, a seguito del fallimento della QBell Technology SpA avvenuto nel 2013, il marchio è stato rilevato dalla società Hidis Srl.

Storia e generalità 
La QBell Technology SpA venne fondata a Remanzacco (Udine) da Giuliano Macripò, presidente e AD della società. L'azienda era specializzata nella produzione e commercializzazione di televisori LCD e monitor per computer.

Nel 2013 l'azienda impiegava 17 dipendenti, con una produzione annua stimata di circa 190.000 pezzi tra TV e monitor, utilizzando e assemblando componenti prodotti in Cina. I suoi mercati di riferimento erano quello nazionale ed europeo. Il gruppo QBell Technology controllava anche la società PowerQ, azienda che produce UPS ed inverter per pannelli fotovoltaici, e la società ElyQ SpA che produceva elicotteri e droni radiocomandati.

Fallimento di QBell Technology SpA 
All'inizio del 2013, in una fase di difficoltà finanziarie, le società controllate da QBell Technology SpA (PowerQ e ElyQ), al fine di ridurre gli impegni vengono cedute; il 26 novembre 2013 viene dichiarato il fallimento della stessa QBell Technology SpA. Poco prima del fallimento, a seguito di un controllo da parte della GDF, al gruppo QBell Technology SpA vengono, inoltre, contestate anche operazioni scorrette volte ad aggirare il fisco. Vi è un'indagine in corso per verificare se le ipotesi evidenziate dalle forze dell'ordine siano reali o no.

Nell'aprile 2016 si concludono le indagini preliminari che portano Giuliano Macripò ad essere indiziato per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta

Nuova società 
Nel 2015 il marchio QBell è stato rilevato dalla Hidis Srl di Nervesa della Battaglia, che ha costituito una nuova struttura societaria e avviato un piano di rilancio e sviluppo. La linea di prodotti rimane simile alla precedente, con predominanza di televisori LED, monitor per computer e una nuova linea di smart devices per il mondo dell'elettronica di consumo.

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende italiane di elettronica